Ausubel ist der Nachname von
 David Paul Ausubel (* 1918, † 2008), US-amerikanischer Pädagoge, Lerntheoretiker und Hochschullehrer
 Jesse H. Ausubel, US-amerikanischer Umweltwissenschaftler